Jurriën Timber (2001), professioneel voetballer
 Quinten Timber (2001), professioneel voetballer
 Timber (single), een nummer van de rapper Pitbull en de zangeres Kesha
 Timmerhout (Engels)